Döbra ist ein

Ortsname:
 Döbra (Schwarzenbach am Wald), Ortsteil der Stadt Schwarzenbach am Wald im Landkreis Hof, Bayern
 Döbra (Oßling), Ortsteil der Gemeinde Oßling, Landkreises Bautzen, Sachsen 
 Döbra (Liebstadt), Ortsteil der Stadt Liebstadt, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen 

Gewässername:
 Döbra (Seidewitz), Bach im Osterzgebirge, mündet bei Liebstadt in die Seidewitz
 Döbra (Selbitz), Bach im Frankenwald bei Schwarzenbach am Wald

Bergname:
 Döbraberg im Frankenwald, Deutschland
 Döbra (Namibia), ein Berg in den Erosbergen, Namibia

Siehe auch:
 Dobra